Forsius steht für:

 (3223) Forsius, ein nach Aron Sigfrid Forsius benannter Asteroid 

Forsius ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Sigfrid Forsius (1569–1624), finnischer Astronom und Priester
 Runar Forsius (1884–1935), finnischer Insektenkundler